Speier steht für:

 ältere Schreibweise von Speyer
 Wasserspeier dient der Wasserableitung

Speier ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Speier (* 1950), US-amerikanischer Baseballspieler
 Hans Speier (1905–1990), deutsch-amerikanischer Soziologe
 Hermine Speier (1898–1989), deutsche Archäologin
 Jackie Speier (* 1950), US-amerikanische Politikerin
 Justin Speier (* 1973), US-amerikanischer Baseballspieler
 Kristofer Speier (* 1981), US-amerikanisch-deutscher Basketballspieler
 Michael Speier (* 1950), deutscher Lyriker, Autor und Herausgeber
 Ryan Speier (* 1979), US-amerikanischer Baseballspieler

Siehe auch:
 Speyr